Ardmore Point ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ardmore Point (Dornoch Firth), Kap am Dornoch Firth, Unitary Authority Highland
 Ardmore Point (Islay), Kap der Insel Islay
 Ardmore Point (Mull), Kap der Insel Mull
 Ardmore Point (Skye), Kap der Insel Skye
 Ardmore Point (Sutherland), Kap in der Grafschaft Sutherland, Unitary Authority Highland